

Sigle 
 Fantastici quattro

Fisiologia
 F4 – Area 4 premotoria, contiene neuroni bimodali che percepiscono stimoli visivi in avvicinamento rispetto a tronco,braccia e volto e stimoli tattili.

Aerei militari
 McDonnell Douglas F-4 Phantom II – cacciabombardiere statunitense molto usato durante la guerra del Vietnam
 Chance Vought F4U Corsair – aereo da caccia imbarcato impiegato dalla US Navy e dai Marines durante la seconda guerra mondiale
 Douglas F4D Skyray – aereo da caccia imbarcato impiegato dalla fine degli anni cinquanta
 Grumman F4F Wildcat – aereo da caccia imbarcato impiegato dalla US Navy durante la seconda guerra mondiale

Astronomia 
 F4 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 F4 – codice vettore IATA di Albarka Air

Informatica 
 F4 – tasto presente sulla tastiera del computer
 F4 – nella serie televisiva "Boris" uno dei tre sceneggiatori della soap "Occhi del cuore" preme il tasto F4 della tastiera per segnalare sul copione l'espressione "basita" (assai frequente per gli attori).

Matematica 
F4 – gruppo di Lie
f4 – algebra di Lie del gruppo precedente, una delle algebre semisemplici eccezionali

Motociclette 
 MV Agusta F4 – motocicletta della MV Agusta

Musica 
 F4 – accordo musicale di Fa sospeso secondo la notazione inglese
 F4 – gruppo musicale taiwanese

Sport 
 FIA Formula 4 – serie automobilistica per vetture monoposto, fondata nel 2013 dalla FIA
 F4 – nelle statistiche del baseball, eliminato al volo dal seconda base (flyout 4)

Trasporti
 F4 –  funicolare di Istanbul

Altro 
 F4 – grado della scala Fujita dell'intensità dei tornado
 Nikon F4 – macchina fotografica della Nikon
 USS F-4  – sottomarino della classe F della US Navy
 F4 – nella serie televisiva italiana Boris, codice che gli sceneggiatori utilizzano per prescrivere l'espressione basita degli attori